Igor Aleksandrovitch Smolnikov (en ) (né le  à Kamensk-Ouralski) est un footballeur russe qui évolue au poste d'arrière droit au Lokomotiv Moscou.

Il est notamment passé par le Torpedo Moscou, le Lokomotiv Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg.

Malgré son rôle de défenseur, Smolnikov est célèbre en Russie pour son important apport offensif ce qui n'est pas sans rappeler son prédécesseur Aleksandr Anioukov qui avait le même profil. Il est considéré comme l'avenir de la sélection russe à ce poste.

Biographie 

Il écope d'un carton rouge lors du match opposant l'Uruguay à la Russie à la Coupe du monde de football 2018 lors de son premier match en coupe du monde.

Statistiques

Palmarès 
 Zénith Saint-Pétersbourg
 Champion de Russie en 2015, 2019 et 2020.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2016 et 2020.
 Finaliste de la Supercoupe de Russie en 2019.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Kamensk-Ouralski
Naissance en août 1988
Footballeur international russe
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Tchita
Joueur du Jemtchoujina Sotchi
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Arsenal Toula